Авала може да се отнася за:

 Авала, ниска планина в Централна Сърбия;
 Авала, град в Белградски окръг;
 Авала, първата телеграф и информационна агенция в Сърбия;
 Авала, най-старото киностудио в Сърбия;
 Авала, телевизионен канал в Сърбия;
 Авала (интернет доставчик за Благоевград)